La psicologia del color en el cinema fa referència a les associacions connotatives que realitza, subconscientment, l'espectador a l'hora de visualitzar un contingut multimèdia, ja que les tonalitats i els usos que li donem al color expressen una necessitat, un fet o un sentiment. Pel fet que els colors influencien en les emocions i en l'estat mental de la persona.

Per entendre els efectes que provoquen la utilització de certs colors en el cinema, s'ha d'estudiar la història d'aquests i els seus significats.
El naixement del cinema està datat al 28 de desembre de 1896 en la qual es van projectar al públic las primeres pel·lícules realitzades pels germans Lumière, en el Gran Cafè de París. Fins i tot abans de la invenció del cinema, el públic ja podia observar imatges projectades i en color, en els espectacles de la Llanterna màgica. La llanterna màgica consistia en projectar sobre una superfície de color blanc imatges pintades a mà. Aquestes pintures havien de ser d'una gran precisió en el dibuix, per tant requerien minuciositat i un gran talent.

La necessitat d'explicar històries ha fet que amb el temps, les imatges van augmentar la seva complexitat fent que les seves possibilitats narratives i expressives augmentin.

El cinema inicialment era mut i en blanc i negre, però a mesura que s'experimentava en aquesta nova manera de captar el moviment, les inquietuds van créixer fins a crear un cinema sonor, l'any 1923, i en color, l'any 1929.

Des de llavors la tecnologia en el cinema ha evolucionat de manera molt activa, fins i tot avui dia podem observar petits canvis que fan del cinema una experiència més real i autentica.

Actualment, el color està totalment consolidat al cinema, i és de gran importància a les pel·lícules. S'usa de forma estètica, però també afecta la narració, això fa referència a la psicologia del color en el cinema, ja que a causa d'aquesta afectació narrativa es produeixen associacions connotatives entre els colors i l'espectador.

Història del color en el cinema 
El color és la impressió que produeixen en la retina els raigs de llum reflectits i absorbits per un cos, segons la longitud d'ona d'aquests raigs.

Des del començament en la història del cinema s'ha volgut projectar imatges en color, per tal de reflectir de la manera més fidel possible la realitat, però no tenien els mitjans tècnics per aconseguir-ho. Per tant el color en el cinema va començar de la manera més primitiva. Inicialment, les imatges es pintaven manualment, fotograma a fotograma, recurs que era molt popular a les pel·lícules de Georges Mèlies, però que va perdre interès un cop les pel·lícules es feien més llargues.

Més endavant es van començar a pintar els fotogrames sencers amb colors uniformes per aconseguir un efecte en concret, tècnica que també es va deixar de fer a l'aparèixer el cinema sonor.

La tècnica que va impulsar, tot i no tenir molt èxit al començament, el cinema en color va ser Technicolor, coneguda pel nivell de saturació del color i el seu ús en musicals. "Tecnicolor" és la marca registrada d'una sèrie de processos de cinema en color desenvolupats per Technicolor Motion Picture Corporation. Gràcies a això es podien inserta alguns fragments en color en les pel·lícules en blanc i negre, inicialment a dos colors. La reproducció en tres colors, Chronochrome, la va portar a terme l'empresa Gaumont, on utilitzaven tres objectius i es rodava simultàniament a través de filtres de colors verds, blaus i vermells, d'igual manera es projectaven a la pantalla. L'any 1931 un procés britànic ( Dufaycolor ) va incorporar els tres colors directament a la pel·lícula.

Fins aquest moment tots els procediments eren additius, ja que afegien el color. Quan es van iniciar els procediments de sostreure, és a dir, separar els colores els problemes van desaparèixer. Aquest fet consistia en extreure tres negatius que eren respectius als colors blaus, verds i vermells, aquests negatius s'utilitzaven per crear els positius transparents, el color cian, magenta i el groc.

Quan es va aconseguir un film que no exigia enganxar les imatges juntes sinó que absorbia tots els colors va néixer el veritable Technicolor l'any 1928, Aquest consistia en la impressió un rere l'altre dels colors sobre la pel·lícula per la projecció.

Tot i l'empresa pionera ser Technicolor, l'any 1935 l'empresa Kodak va comercialitzar la pel·lícula Kodachrome on el color es podia obtenir en qualsevol càmera. El revelatge d'aquestes pel·lícules era molt complex, a més només es podia realitzar en els laboratoris Kodak.

La primera vegada que es va projectar un film complet en color va ser el 1929, i va ser la pel·lícula On with the show.

El color en el cinema digital 
La digitalització de la indústria cinematogràfica va revolucionar considerablement el flux de treball en la realització d'una pel·lícula. En l'època digital que ens trobem actualment, les possibilitats es van ampliar i el temps que comportava el cinema en color es va reduir considerablement. Avui dia és possible captar i codificar els estímuls visuals, amb la facilitat d'editar els colors en la postproducció del film mitjançant l'etalonatge digital.

L'etalonatge comporta una gran complexitat, ja que el procés exigeix una supervisió tècnica de l'ús del color, a més de ser necessari uns amplis coneixements de la teoria de l'art, ja que el color té un valor estètic i expressiu.

La psicologia del color en el cinema 
A causa dels elevats costos a l'hora de realitzar una pel·lícula i a la complexitat que comporta el control cromàtic d'una cinta, s'ha de tenir una gran rigorositat per tal d'utilitzar el color correctament, ja que l'ús del color en el cinema és intencional.

En les pel·lícules els colors tenen la intencionalitat de transmetre idees, emocions, un missatge o sensacions. Cada color li correspon un significat, per aquest motiu el color s'ha d'usar de manera acurada i amb un estudi previ a la producció cinematogràfica. A més no només s'ha de tenir en compte l'estètica dels colors, sinó que la tonalitat d'aquests és molt important per transmetre correctament el missatge.

La selecció dels colors en un film està perfectament estudiada, cada tonalitat escollida és conseqüència d'una acurada anàlisi de l'escenografia corresponent.

Els objectius dels colors escollits és causar una reacció psicològica en l'espectador, focalitzar l'atenció en petits detalls d'una escena, ubicar el to de la pel·lícula, definir les característiques dels personatges o mostrar canvis i diferents recorreguts argumentals de la narració.

Cada color crea o apropa les emocions dels personatges als espectadors, per tant cada color té una intenció, això no vol dir que els cineastes no experimentin, creant, puntualment, sensacions no associades a determinats colors.

Els significats dels colors 
La divisió de colors està relacionada amb la seva temperatura i amb les sensacions tèrmiques i psicològiques que aquests produeixen a l'ésser humà, així com la relació que tenen amb l'entorn de les persones.

Per il·lustrar la psicologia del color trobem la següent taula que associa sensacions amb els colors següents:

La psicologia del color en el cinema es pot dividir en tres seccions, els colors càlids, freds i neutres, cadascun d'aquests apartats correspon a una tipologia de color que associem a unes característiques en particular.

Els colors càlids s'associen a conceptes com el foc o la passió, tot i que també es relacionen en etapes del dia o de l'any, com la tardo, capvespre. Al asociar-se amb una sensació tèrmica poden transmetre sensació de calidesa, proximitat, vitalitat, dinamisme, o fins i tot perill. Es consideren colors càlids els vermells, grocs, i taronges.

Els colors freds abasta des dels colors o tonalitats verdes groguenques dins el violeta passant pel blau, els colors freds són tots aquells en els quals el blau està present. Els colors freds s'associen amb la serenitat, passivitat, sentimentalisme, sensació de fred i allunyament. Aquests colors produeixen efectes psicològics en les persones evocant calma, pau, tristesa, soledat, entre d'altres.

Els colors neutres són els que contenen una baixa intensitat i saturació. Una característica dels colors neutres, és que aquests quan els hi projecta la llum manquen de croma, és a dir, no tenen una tonalitat destacable. Aquests colors van des del blanc fins al negre,  el gris, el beix, crema, marfil i el marro. Aquests colors expressen minimalisme i elegància.

Cadascun d'aquests colors, siguin càlids, freds o neutres, serveixen per representar i transmetre emocions o sentiments que creen vincles entre la pantalla i l'espectador.

Referències i Exemples 
-Groc: Moonrise Kingdom. Wes Anderson 

En aquest fotograma de la pel·lícula Moonrise Kingdom veiem com predomina clarament el groc en la paleta de colors, sumat a un marró què li dona un aspecte antic. En aquest cas el groc s'aplica amb la intenció de donar aire d'ingenuïtat i d'infància pròpia del nen.

-Blau: Gran Hotel Budapest. Wes Anderson 

En aquest cas el blau s'utilitza per transmetre aquesta sensació de fred molt intens i de tristesa què s'intensifica amb l'actuació dels figurants.

-Taronja: The Royal Tenenbaums. Wes Anderson

El taronja en aquest cas juga un paper molt important alhora de transmetre calidesa, amistat i felicitat o bon humor d'infància.

-Vermell: The Shining. Stanley Kubrick

El protagonista de The Shining en aquest fotograma està envoltat pràcticament per un fons vermell el que provoca un reforçament d'aquesta idea de violència i bogeria descontrolada que pateix el protagonista.

-Rosa: Mean Girls. Mark Waters 

 

El rosa és un color associat a la feminitat, dolçor i en aquest cas també frivoltat i adolescència. En aquesta pel·lícula probablement es va consolidar com un estereotip de les adolescents.

-Verd: Malefica. Robert Stromberg 

El color verd simbolitza la fantasia, natura, vida, però també el mal i la malaltia. En aquest cas veiem que la paleta de colors de Malèfica, com en la de molts malvats és verda, de manera que transmet aquest efecte del mal i la crueltat.

-Violeta: Avatar. James Cameron 

 

En aquest fotograma s’aprecia com utilitzen el violeta per donar a l’escena un aire misteriós i màgic.

Enllaços externs 

 
 «[Color Psychology: How Color Meanings Affect You & Your Brand»], 31 de mayo de 2019
 Cultura Inquieta, «[Significados y curiosidades de los colores - »]
 20minutos. «Los colores más comunes y su significado». www.20minutos.es - Últimas Noticias, 30 de noviembre de 2020: https://www.20minutos.es/noticia/4467063/0/lista-colores-comunes-significado/
 «Psicología del color: significado y curiosidades de los colores», 21 de mayo de 2016: https://psicologiaymente.com/miscelanea/psicologia-color-significado
/cineyeducacion/cinecolor.htm. https://educomunicacion.es/cineyeducacion/cinecolor.htm.]

Vegeu també 
 Colorimetria

Cinema
Color
Psicologia